Jan de Graaff (journalist), Nederlands journalist (1943-2014)
 Jan de Graaff (burgemeester), Nederlands burgemeester
Jan de Graaff (tuinder),  nederlands-amerikaanse tuinder (1903-1989)